Чемпіонат Шотландії з футболу 1902—1903 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 16 серпня 1902 та фінішував 4 квітня 1903. Це 13-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій перший титул чемпіона здобув «Гіберніан».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1903
Шотландія
Шотландія